Engelska Ligacupen 2011/2012 (Carling Cup 2011/12 av sponsorskäl) var en fotbollsturnering som spelades i England och Wales, från 29 juli 2011 till 26 februari 2012. Liverpool blev mästare efter att ha vunnit mot Cardiff City i finalen.

Preliminär omgång

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Fjärde omgången

Femte omgången

Semifinaler

Final

Referenser

2011/2012
2011 i Storbritannien
2012 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 2011/2012